Ю́ленька:
 Юленька — уменьшительная форма женского имени Юлия (Юля).
 «Юленька» — российский кинофильм.